Ремнелепе́стник адриати́ческий () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 50—70 см. Листья до своего опадания продолговатые или ланцетные, 10—12 см длиной и 4—5 см шириной.

Цветение с мая по июнь. Соцветие содержит 25—40 цветков. Цветки с приятным ароматом, двуполые, зигоморфные. Образующие шлем чашелистики и лепестки попарно срастаются. Шлем снаружи бело-розовый, с коричнево-красными прожилками, внутри зеленоватый. Губа глубоко надрезана на три доли, опушена красно-коричневыми волосками. Концы долей слегка закручены. Шпорец 2—4 мм длиной.

Опыление осуществляется пчёлами, собирающими нектар. Нектар образуется клетками шпорца в виде крошечных капель.

Цикл развития 
Развитие растения начинается осенью, после окончания дождей, и к зиме успевают образоваться листья и новый клубень. Рост продолжается в течение зимы, так что листья могут повреждаться морозом. Следующая фаза развития начинается ранней весной. В течение этого периода клубень растёт, и в мае происходит цветение растения. В сухих местах растение теряет листья, чтобы уменьшить тем самым потери воды. Летом растение формирует дочерние клубни, и цикл развития повторяется сначала.

Распространение 
Ремнелепестник адриатический встречается в Австрии, Италии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Сербии до Молдовы.

Примечания

Литература 
 Manfred A. Fischer, Karl Oswald, Wolfgang Adler: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Bestimmungsbuch für alle in der Republik Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und in der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol (Italien) wildwachsenden sowie die wichtigsten kultivierten Gefäßpflanzen (Farnpflanzen und Samenpflanzen) mit Angaben über ihre Ökologie und Verbreitung. 3. verb. Auflage. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz 2008, ISBN 978-3-85474-187-9.
 Marion Werling: Die Adria Riemenzunge. In: Heinz Wiesbauer, Herbert Zettel, Manfred A. Fischer, Rudolf Maier (Hrsg.): Der Bisamberg und die Alten Schanzen, Vielfalt am Rande der Großstadt Wien. St. Pölten 2011, ISBN 3-901542-34-5
 Norbert Novak: Orchideen (Orchidaceae). In: Heinz Wiesbauer, Herbert Zettel, Manfred A. Fischer, Rudolf Maier (Hrsg.): Der Bisamberg und die Alten Schanzen, Vielfalt am Rande der Großstadt Wien. St. Pölten 2011, ISBN 3-901542-34-5

Орхидные
Флора Европы
Эндемики Европы